Велюнь:
 Велюнь — город в Польше.
 Велюнь — гмина в Польше.
 Велюнь — деревня в Брестском районе Брестской области Белоруссии.
 Велюнь — село в Дубровицком районе Ровненской области Украины.